cfDNA bezeichnet:

 Zirkulierende freie DNA, DNA im Blutkreislauf
 darunter auch die Zellfreie fetale DNA